Шестнадцать кораблей и две береговые базы Королевского флота назывались HMS Fox (лисица).

Корабли
 HMS Fox — 22-пушечный корабль; захвачен у французов в 1650; использован как брандер в 1656.
 HMS Fox — 14-пушечный корабль; захвачен в 1658; использован как брандер в 1666.
 HMS Fox — 8-пушечный брандер; спущен на воду в 1690; использован в 1692 при Ла-Хог.
 HMS Fox — 6-пушечный шлюп; спущен на воду в 1699; разбился в тот же год.
 HMS Fox — 24-пушечный корабль 6 ранга; захвачен в 1705; разбился на следующий год.
 HMS Fox — 24-пушечный корабль 6 ранга; спущен на воду в 1702 как HMS Nightingale; захвачен французами в 1702; отбит в тот же год; переименован в HMS Fox, перестроен в 1727 разобран в 1737.
 HMS Fox — 24-пушечный корабль 6 ранга; спущен на воду в 1740; затонул в 1745.
 HMS Fox — 24-пушечный корабль 6 ранга; спущен на воду в 1746; затонул в ураган в 1751.
 HMS Fox — 8-пушечный кеч; спущен на воду в 1766, в списках до 1772.
 HMS Fox — 28-пушечный фрегат 6 ранга; спущен на воду в 1773, захвачен американцами в 1777; отбит через месяц; захвачен французами в 1778; сел на мель в марте 1779 у мыса Пуан Сен-Жак на полуострове Рюи, сняться не смог.
 HMS Fox — 32-пушечный фрегат 5 ранга; спущен на воду в 1780; разобран в 1816.
 HMS Fox — 14-пушечный куттер; закуплен в 1794; потоплен в бою в 1797.
 HMS Fox — 14-пушечная шхуна; закуплена в 1799; разбилась в тот же год у Дог-Айленд в бухте Апалачи, Флорида.
 HMS Fox — 46-пушечный фрегат 5 ранга; спущен на воду в 1829; превращен в винтовой в 1856; разобран в 1882.
 HMS Fox — крейсер 2 класса типа Astraea; спущен на воду в 1893; продан в 1920.
 HMS Fox (A320) — гидрографическое судно; спущено на воду в 1967; продано в 1989.

Береговые базы
 HMS Fox — база флота в Леруик, Шетландские острова, с 1939 по 1945.
 HMS Fox II — база Прибрежного командования флота в Леруик с 1942 по 1944.

См. также 
 HMS Foxglove
 HMS Foxhound
 HMS Flying Fox